В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1132 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1132 году

Январь 
 9 января —  — епископ Мюнстера (1127—1132)

Март 
 26 марта — Жоффруа Вандомский — бенедиктинский монах, писатель и кардинал.

Апрель 
 1 апреля —  — епископ Гренобля (1080—1132), святой римско-католической церкви .
 14 апреля — Мстислав Владимирович Великий — князь Новгородский (1088—1094, 1095—1117), князь ростовский (1094—1095), князь белгородский (1117—1125), Великий князь Киевский (1125—1132)

Май 
 6 мая —  — граф Арха (1120—1130), первый граф Лебенау (1130—1132) 
 19 мая —  — епископ Регенсбурга (1126—1132)

Июнь 
 6 июня — Бури Таджул-Мулик — буридский эмир Дамаска, отразивший натиск крестоносцев

Сентябрь 
 6 сентября —  — графиня-консорт Андекская, жена графа Бертольда II

Декабрь 
 24 декабря —  — немецкий аристократ, основатель монастыря в Франкентале, местночтимый святой.

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — епископ Оренсе (1097/1100—1132)
 Маредид ап Бледин — король Поуиса (1075—1102, 1116—1132)
  — эмир Мосула (1109—1113) неудачно боровшийся с крестоносцами
  — внебрачный сын короля Англии Генриха I, монах Абигдонского аббатства

См. также 
 Список умерших в 1131 году
 Список умерших в 1133 году

1132